Brown County er navne på counties i USA:

 Brown County, Illinois
 Brown County, Indiana
 Brown County, Kansas
 Brown County, Minnesota
 Brown County, Nebraska
 Brown County, Ohio
 Brown County, South Dakota
 Brown County, Texas
 Brown County, Wisconsin